Олива (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сафор. Занимает площадь 59,93 км². Население — 28307 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 9 км.

Города-побратимы 
  Хербольцхайм (Германия)
  Систерон (Франция)

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
  
 
 Directorio de Webs 

Муниципалитеты Валенсии